Santa Maria Maggiore bergamói templom
 Santa Maria Maggiore trentói templom; a tridenti zsinat színhelye
 Santa Maria Maggiore firenzei templom
 Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta nápolyi templom
 Santa Maria Maggiore piemonti település
 Santa Maria Maggiore római bazilika
 Santa Maria Maggiore társkatedrális Barlettában